Daucus cuminoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck och Jean Louis Marie Poiret. Daucus cuminoides ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
cuminoides